

Finanças 
Libor (London Interbank Offered Rate), taxa de juros interbancária do mercado de Londres.

Pessoas 
Libor Sionko - um futebolista tcheco.
Libor Kozák - um futebolista tcheco.

Desambiguações de antropônimos